L'edizione 2005-2006 della A Profesionalna Futbolna Grupa vide la vittoria finale del Levski Sofia.

Capocannonieri del torneo furono Milivoje Novakovič (Litex Loveč) e Jose Emilio Furtado (Vihren Sandanski/CSKA Sofia), con 16 reti.

Classifica finale 

(*) Esclusa

Verdetti 
 Levski Sofia Campione di Bulgaria 2005-2006.
 Pirin 1922, Naftex Burgas e Pirin Blagoevgrad retrocesse in B PFG.

Collegamenti esterni

Calcio nel 2005
Calcio nel 2006
Campionato bulgaro di calcio